Dustin the Turkey () — кукольный персонаж из Ирландии, популярный у детской аудитории ирландского телевидения. Впервые кукла появилась в эфире телеканала RTÉ в 1990 году в телепередаче «The Den». Дастин — забавный «индюк», говорящий по-английски с сильным дублинским акцентом, озвучиваемый комиком Джоном Моррисоном. Помимо появления на телевидении, персонаж очень социален — сочиняет и записывает собственную музыку, пытается начать реальную политическую карьеру, и даже является Послом доброй воли в ЮНИСЕФ. В странах Европы он известен также как представитель Ирландии на конкурсе песни Евровидение 2008. На самом песенном конкурсе Дастином была исполнена песня «Irelande douze pointe» (). Композиция была представлена в первом полуфинале (20 мая 2008), и исполнялась на двух языках: английском и французском. Песня была неоднозначно воспринята критиками и общественностью, и в итоге, заняв 15-е место в полуфинале, Индюк Дастин не смог дойти до финала Евровидения.

Дискография

Альбомы 

 Not Just A Pretty Face
 Unplucked
 Faith Of Our Feathers
 Poultry In Motion
 Dustin’s Greatest Hits
 Bling When You’re Minging

Синглы 

 The Christmas No. 1
 Spanish Lady
 Numb
 Rat Trap
 Christmas Tree
 Good Lookin' Woman
 Fairytale of New York
 32 Counties
 Christmas in Dublin
 Sweet Caroline
 Patricia the Stripper
 True Christmas
 Fields of Athenry
 Harrell is a Lonely Dustin
 Irelande Douze Pointe

Примечания 

Вымышленные птицы
Участники «Евровидения-2008»
Представители Ирландии на «Евровидении»